Roland Eriksson (né le  à Borlänge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior avec son club formateur du IF Tunabro dans la Division 2 en 1970. Il découvre la Division 1 un an plus tard. Il est choisi au huitième tour en cent-trente-et-unième position par les North Stars du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1974. Il remporte le Trophée Le Mat en 1975 avec le Leksands IF. Il part en Amérique du Nord en 1976. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les North Stars et les Canucks de Vancouver ainsi que dans l'Association mondiale de hockey avec les Jets de Winnipeg. Il revient en Europe en 1979. Il a porté les couleurs du Düsseldorfer EG en Allemagne de l'Ouest de 1980 à 1982. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1992.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1971-1972|| HC Tunabro|| Division 1|| 14|| 5|| 3|| 8|| 6|| 6|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 1972-1973|| HC Tunabro|| Division 1 || 14|| 10|| 2|| 12|| 0|| 6|| 5|| 5|| 10|| 0
|-
| 1973-1974|| HC Tunabro|| Division 1 || 14|| 7|| 5|| 12|| 2|| 14|| 9|| 4|| 13|| 4
|-
| 1974-1975|| Leksands IF|| Division 1 || 28|| 11|| 16|| 27|| 14|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1975-1976|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 21|| 14|| 35|| 16|| 10|| 9|| 3|| 12|| 0
|-
| 1976-1977|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 25|| 44|| 69|| 10|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1977-1978|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 21|| 39|| 60|| 12|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 35|| 2|| 12|| 14|| 4|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Jets de Winnipeg|| AMH|| 33|| 5|| 10|| 15|| 2|| 10|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1979-1980|| Leksands IF|| Elitserien|| 35|| 18|| 21|| 39|| 12|| 2|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1980-1981|| Düsseldorfer EG|| Allemagne de l'Ouest || 40|| 31|| 55|| 86|| 24|| 11|| 6|| 15|| 21|| 0
|-
| 1981-1982|| Düsseldorfer EG || Allemagne de l'Ouest || 37|| 30|| 38|| 68|| 14|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 20|| 27|| 47|| 16|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Leksands IF|| Elitserien|| 36|| 20|| 20|| 40|| 20|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| HV 71 || Allsvenskan|| 32|| 31|| 42|| 73|| 4|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| HV 71 || Elitserien|| 35|| 11|| 15|| 26|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1986-1987|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 31|| 23|| 26|| 49|| 8|| 12|| 4|| 9|| 13|| 4
|-
| 1987-1988|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 31|| 19|| 23|| 42|| 4|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 14|| 9|| 15|| 24|| 0|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| VIK Västerås HK || Elitserien|| 18|| 5|| 18|| 23|| 0|| 5|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 1989-1990|| IK Westmannia-Köping || Division 2|| 32|| 24|| 37|| 61|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| IFK Arboga || Division 2 || 28|| 15|| 25|| 40|| || -|| -|| -|| -|| -

| 193|| 48|| 95|| 143|| 26|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0

Au niveau international 

| 1971 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 3|| || || || || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1972 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 4|| 2|| 6|| 0|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1973 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 3|| 5|| 8|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1974 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 5|| 4|| 9|| || || align="left"| Quatrième place
|-
| 1976 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 8|| 7|| 15|| 0|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1976 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1977 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 7|| 6|| 13|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1978 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1983 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en mars 1954
Naissance à Borlänge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur du Leksands IF
Joueur du HV 71
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du VIK Västerås HK
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace